

Toponymie

 Emerytka est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Emerytka est un village de la voïvodie de Mazovie